Ва́сса — женское имя от греческого «пустыня». Женская форма мужского имени Васс. 
Производные: Вассочка; Васа (Вася); Васеня; Васюня; Васюта; Васюха; Васюша; Ася.

Святые 
 Васса — мученица, память 20 июля.
 Васса — память 6 июля.
 Васса Алонская — мученица, память 3 сентября.
 Васса Псково-Печерская — преподобная, память 1 и 11 апреля.
 Васса Тирская — мученица, память 4 октября.

Другое 
Васса — в буддизме трехмесячное ежегодное уединение, соблюдаемое последователями Тхеравады и многими иными буддийскими общинами. 
Васса — фильм по мотивам книги Горького «Васса Железнова».
 Васса — певица и актриса, исполнительница романсов
 Васса Железнова — пьеса Максима Горького.

См. также 
 Густавус Васса — имя, которое принял Олаудах Экиано (будущий британский писатель) после попадания в рабство.

Страницы значений:Тёзки